Mark Viduka ausztrál válogatott labdarúgó.

Díjai, Síkerei

Klubokban

Melbourne Knights 
ausztrál bajnok (1): 1994–95

Dinamo Zagreb
horvát bajnok (3): 
1995–1996, 1996–1997, 1997–1998
Horvát labdarúgókupa (3)1995–1996, 1996–1997, 1997–1998

Celtic
Skót labdarúgó-ligakupa (1): 1999–2000

Nemzetközi
U20-as OFC-bajnokság 1994

Karrier statisztika

További információk 

Statisztikái a footballdatabase.com-on

Ausztrál labdarúgók
A Dinamo Zagreb labdarúgói
A Celtic labdarúgói
A Leeds United labdarúgói
A Middlesbrough labdarúgói
A Newcastle United labdarúgói
Labdarúgócsatárok
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
Ausztrál olimpikonok
1975-ben született személyek
Élő személyek
A Premier League labdarúgói